Louwagie est un nom de famille originaire du nord de la France et de la Belgique, porté notamment par :

 Michel Louwagie, né en 1956, directeur sportif belge ;
 Véronique Louwagie, née en 1961, personnalité politique française.